Die Bulgarische Fußballmeisterschaft 1924 war die erste Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Es nahmen die sechs regionalen Meister teil. Die Saison wurde nicht beendet.

Nach dem 0:0 im Halbfinale zwischen Lewski Sofia und Wladislaw Warna konnten sich die beiden Vereine nicht auf einen Austragungsort für das Wiederholungsspiel einigen. Daher gab es keinen zweiten Finalisten, und somit keinen Meister.

Teilnehmer 
 Tschernomorez Burgas
 Lewski Sofia
 Wladislaw Warna
 Pobeda Plowdiw
 Orel Wraza
 Krakra Pernik

Endrunde

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

1924
Fußballsaison 1924